

Persone 
 San Bartolomeo Apostolo (24 agosto)
 San Bartolomeo il Giovane (†1065), abate dell'abbazia di San Nilo a Grottaferrata, celebrato l'11 novembre
 San Bartolomeo di Vir (†1157), vescovo cistercense a Laon, celebrato il 26 giugno
 San Bartolomeo di Durham (†1193), eremita benedettino sull'isola di Farne (Northumberland), celebrato il 24 giugno
 San Bartolomeo di Simeri, detto anche Trigono (†1130), eremita, sacerdote ed abate del Monastero di Santa Maria Nuova Odigitria in provincia di Cosenza, celebrato il 19 agosto
 San Bartolomeo di Cervere (1420-1466), teologo domenicano, originario di Savigliano (provincia di Cuneo), martire in Cervere (presso Fossano)
 San Bartolomeo Laurel (†1622), francescano laico, messicano, martire a Nagasaki
 San Bartolomeo Mofioe (†1622), marinaio giapponese, martire a Nagasaki
 San Bartolomeo Albano Roe (†1642), nato a Suffolk (Inghilterra), anglicano convertito al cattolicesimo, sacerdote e martire sotto Carlo I, celebrato il 21 gennaio

Geografia

Italia

Comuni
 San Bartolomeo al Mare – comune in provincia di Imperia
 San Bartolomeo in Galdo – comune in provincia di Benevento
 San Bartolomeo Val Cavargna – comune in provincia di Como

Frazioni e quartieri 
 San Bartolomeo – quartiere di Brescia
 San Bartolomeo – quartiere di Cagliari
 San Bartolomeo – frazione di Chiusa di Pesio in Provincia di Cuneo
 San Bartolomeo – frazione di Breda di Piave in Provincia di Treviso
 San Bartolomeo – frazione di Prarostino nella Città metropolitana di Torino
 San Bartolomeo – frazione di Reggio Emilia
 San Bartolomeo – frazione di Cave nella città metropolitana di Roma Capitale
 San Bartolomeo – frazione di Trento nella provincia autonoma di Trento
 San Bartolomeo – frazione di Sant'Eufemia d'Aspromonte nella città metropolitana di Reggio Calabria
 San Bartolomeo delle Montagne – frazione di Selva di Progno in provincia di Verona
 Lazzaretto-San Bartolomeo – frazione di Muggia in provincia di Trieste
 San Bartolomeo – frazione di Arzignano in provincia di Vicenza
  San Bartolomeo – frazione di Caravonica in provincia di Imperia
  Colle San Bartolomeo – valico in provincia di Imperia

Fiumi
 San Bartolomeo – fiume del Molise

Svizzera
 San Bartolomeo – frazione di Vogorno nel distretto di Locarno

Opere d'arte 
 San Bartolomeo – scultura di anonimo, 1420 circa, terracotta, Germanisches Nationalmuseum, Norimberga
 San Bartolomeo – dipinto di Carlo Crivelli, 1472, tempera su tavola, Pinacoteca del Castello Sforzesco, Milano
 San Bartolomeo – dipinto di Angelo Inganni, 1860, affresco, Chiesa di Santa Maria in Silva, Brescia

Pagine correlate 
 Saint-Barthélemy
 Santa Bartolomea
 Chiesa di San Bartolomeo
 San Bartolomé (disambigua)
 Martirio di san Bartolomeo

Bibliografia 
 Mario Sgarbossa, I santi e i beati, Figlie di San Paolo, Milano 1998, ISBN 88-315-1585-3

Voci correlate 
 Bartolomeo

Collegamenti esterni 
 http://www.santiebeati.it/